Evansville désigne :

 Evansville (Alaska)
 Evansville (Indiana)
 Evansville (Illinois)
 Evansville (Minnesota)
 Evansville (Wisconsin)
 Evansville (Wyoming)
 Precinct de Evansville

Homonymie de localités aux États-Unis